Jméno a příjmení František Polášek má více nositelů:

 František Polášek (teolog) (1757–1828) – kněz, národní buditel, teolog a pedagog
 František Polášek (spisovatel) (1848–1915 (?)) – národní pracovník a spisovatel 
 František Polášek (pedagog) (1848–1925) – řídící učitel, spolkový činitel na Těšínsku (Orlová), básník a odborný spisovatel 
 František Polášek (církevní právník) (1934–2015) – kněz, církevní právník, pedagog